Chan Chan est la plus importante cité Pré-Colombienne d'Amérique du Sud
 Chan Chan est une chanson (un son cubain) de Compay Segundo, qu'il a chanté également avec le Buena Vista Social Club.